Universitetet i Frankfurt an der Oder kan syfta på:

Brandenburgische Universität Frankfurt eller Alma Mater Viadrina var Brandenburgs första universitet i Frankfurt an der Oder, grundat 1506, nedlagt 1811
Europa-Universität Viadrina – ett universitet i Frankfurt an der Oder i Tyskland, grundat 1991

Universitetet i Frankfurt an der Oder